Bruine kikkers (Rana), een geslacht van kikkers
 Rana (mythologie), de gemalin van Aegir
 Rana (Nepal), een heersende politieke familie in Nepal
 Rana (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Nordland
 Rana (ster), een ster in het sterrenbeeld Eridanus
 Rana (Tolteken), een Tolteekse god

Zie ook
 Raná (doorverwijspagina)